Эртофта () — многозначный топоним.

 Эртофта — небольшой старинный замок на юге Швеции.
  — приход в шведском лене Сконе.